Szafari, adott természeti környezet körbefuvarozással történő bemutatása turisták számára, főleg Afrikában 
 Safari, webböngésző alkalmazás
 Safari, magyar együttes
 Szafari, Olivier Baroux filmje (2009)
 Szafari, csehszlovák filmsorozat
 ''Safari (film, 1999)